Лихтхейм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лихтхейм, Георг (6 ноября 1912, Берлин — 22 апреля 1973, Лондон) — американский историк, немецко-еврейского происхождения, атеист.
 Лихтхейм, Мириам (англ. Miriam Lichtheim; 3 мая 1914, Стамбул — 27 марта 2004, Иерусалим) — израильская лингвист, востоковед и египтолог.
 Лихтхейм, Рихард (нем. Richard Lichtheim; 16 февраля 1885, Берлин — 1 апреля 1963, Иерусалим) — деятель сионистского движения и публицист немецкого происхождения.